Le nom Parkhomenko () est un nom de famille  ukrainien pouvant renvoyer aux personnes suivantes, par ordre alphabétique :
 Yelena Parkhomenko (1982-), joueuse de volley-ball azérie
 Praskovia Parkhomenko (1886-1970), astronome soviétique
 Théophane Parkhomenko (1893-1962), général soviétique.

Autres  
 (1857) Parchomenko - astéroïde de la ceinture principale
 Aleksandre Parkhomenko (Александр Пархоменко), film de Leonid Loukov sorti en 1942.

Liens externes 
 

Patronyme russe
Patronyme ukrainien